Aeroporto di Taipei-Taoyuan – Il principale aeroporto internazionale di Taipei
 Aeroporto di Taipei-Songshan – Il secondo aeroporto di Taipei, utilizzato per voli domestici e a medio raggio